Guter ist der Familienname folgender Personen: 

 Heinrich Guter (1925–2015), deutscher Architekt
 Johannes Guter (1882–1962), deutscher Filmregisseur
 Josef Guter (1929–2014), deutscher Buchautor und Kommunalpolitiker
 Kurt Guter (1921–2001), deutscher Politiker (SED) und Jurist

Siehe auch:
 Max Guther